Hire ist der Familienname folgender Personen:
 Kathryn P. Hire (* 1959), US-amerikanische Astronautin
 Philippe de La Hire (1640–1718), französischer Mathematiker

Siehe auch:
 Dry Hire
 La Hire
 Hir